De Grand Prix-wegrace van Spanje 2017 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2017. De race werd verreden op 7 mei 2017 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2017
Spanje